Raków kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Rakaŭ, ort, Minsks voblast,

Polen 

 Raków (kommunhuvudort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Raków (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat jędrzejowski), 
 Raków (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat gostyniński, 
 Raków (ort i Polen, Lubusz vojvodskap), Powiat świebodziński, 
 Raków (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat piotrkowski, 
 Raków (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat polkowicki), 
 Raków (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat kępiński, 
 Raków (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat głubczycki, 
 Raków (kommun), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Raków (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wrocławski), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar